Ceratochondria – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1935 roku przez japońskiego zoologa o nazwisku Yu.

Gatunki
Ceratochondria brevicollis (Krøyer, 1863)

Przypisy 

Chondracanthidae